Boom Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boom Lake (Michigan)
 Boom Lake (Minnesota)
 Boom Lake (Wisconsin)